De basisrente is de rente op een spaarrekening of spaarverzekering waarop de spaarder altijd recht heeft.

Toch is dit niet altijd het bruto rendement. Een basisrente kan aangevuld worden met een aangroeipremie en een getrouwheidspremie op een spaarrekening of een winstdeelname op een spaarverzekering.

Rente